Барон Уэллс () — английский и ирландский аристократический титул, создававшийся трижды. Впервые он был создан в 1299 году для Адама де Уэллса, рыцаря, владевшего землями в Линкольншире и Нортумберленде. Потомки Адама по мужской линии заседали в парламенте до 1470 года, когда седьмой и восьмой бароны были казнены за восстание против короля Эдуарда IV из династии Йорков, а их владения были конфискованы. В 1482—1483 годах в парламент вызывался как лорд Уэллс или лорд Гастингс из Уэллса Ричард Гастингс, женатый на девятой баронессе, и это считается второй креацией титула. После падения Йорков баронский титул перешёл к последнему из потомков Адама де Уэллса, ставшему ещё и виконтом. Однако этот пэр не оставил наследников, как и Ричард Гастингс, так что титул больше не использовался. 

В 1781 году в системе пэрства Ирландии был создан титул барона Уэллса из Данганнона в графстве Тирон. Первым его носителем стал Томас Нокс, который спустя 10 лет получил ещё и титул виконта Нортленда. Сын Томаса стал первым графом Ранфёрли. Этот род существует по сей день, его главы используют титул барона Уэллса как один из младших титулов.

Носители титула 
 Первая креация
 1299—1311: Адам де Уэллс
 1311—1320: Роберт де Уэллс
 1320—1345: Адам де Уэллс
 1345—1361: Джон де Уэллс
 1361—1421: Джон де Уэллс
 1421—1461: Лайонел де Уэллс
 1461—1470: Ричард де Уэллс
 1470: Роберт де Уэллс
 1470—1475: Джоан де Уэллс
 1485—1499: Джон де Уэллс

 Вторая креация
 1482—1483: Ричард Гастингс

 Третья креация
 Томас Нокс

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Бароны Уэллс